Le Tour du Danemark 2008 est la  de cette course cycliste sur route masculine. Elle s'est déroulée du 30 juillet au  en 6 étapes. Jakob Fuglsang (Designa Køkken) s'impose et met fin à quatre ans de règne de l'équipe Team CSC.

Étapes

Classement final

Liens externes 

  Le Tour du Danemark 2008, sur Cyclingnews.com

2008
Sport au Danemark en 2008
Cyclisme sur route en 2008
Cyclisme en juillet 2008
Cyclisme en août 2008